Angolaloofbuulbuul
 Baumanns loofbuulbuul
 Bergloofbuulbuul
 Bruine loofbuulbuul
 Cabanis' loofbuulbuul
 Fischers loofbuulbuul
 Geelbuikloofbuulbuul
 Gestreepte loofbuulbuul
 Grijze loofbuulbuul
 Kaapse loofbuulbuul
 Kameroenloofbuulbuul
 Keniaanse loofbuulbuul
 Kleine loofbuulbuul
 Liberiaanse loofbuulbuul
 Madagaskarloofbuulbuul
 Sassi's loofbuulbuul
 Sharpes loofbuulbuul
 Slanke loofbuulbuul
 Toroloofbuulbuul
 Witkeelloofbuulbuul
 Xaviers loofbuulbuul
 Zingende gabonloofbuulbuul